The Two Faces of Squidward titulado Las dos caras de Calamardo en España y Latinoamérica, es un episodio de la quinta temporada de Bob Esponja.

Sinopsis 

Calamardo es golpeado en la cara por Bob Esponja que accidentalmente le dio un puertazo en la cara mientras cantaba. Después de someterse a la cirugía, Calamardo se convierte en atractivo. Al principio todo iba bien, al igual que los comentarios recibiendo de las mujeres, la firma de autógrafos, conseguir un viaje a casa en una limusina. Pero todo eso cambia cuando los fanes se vuelven locos por Calamardo tomando sus cosas y no lo dejan en paz. Todo es demasiado para Calamardo así que busca a Bob Esponja en busca de ayuda.

Calamardo quiere tener la cara de antes, así que él y Bob Esponja corren hacia el Crustáceo Cascarudo con la multitud que le seguían. Don Cangrejo se alegra al ver a todos en la entrada, y comienza a dar el precio para que puedan acercarse a Calamardo. Mientras lo hace, Calamardo le dice a Bob Esponja que le diera otro puertazo en la cara para volver a tener su cara de antes. Bob Esponja se niega a hacerlo, pero Calamardo amenaza a Bob Esponja en hacerle daño si no lo hacía. Así que Bob Esponja empieza golpear la cara de Calamardo con la puerta repetidamente, pero solo hace que Calamardo sea aún más guapo. De repente un zapato cae del techo del el Crustáceo Cascarudo el cual va directo hacia Calamardo, Bob Esponja al darse cuenta se alarma porque el zapato golpearía a Calamardo este lo empuja fuera de su camino. El empuje de Bob Esponja lo envía volando y termina chocando contra un poste, mientras que el zapato termina rebotando de la cabeza de Bob Esponja. El golpe es tan fuerte que la cara de Calamardo vuelve a ser la misma de antes.

La multitud al ver que Calamardo ya no es apuesto, comienza a alejarse desepcionadamente, pero Don Cangrejo, que no está contento de ver a su amada clientela alejarse, intenta que Calamardo vuelva a ser atractivo como antes dándole varios puertazos en la cara repetidamente.

Lugares 
Krusty Krab
Casa de Calamardo

Personaje 
Calamardo Tentáculos
Patricio Estrella
Bob Esponja Pantalones Cuadrados
Don Cangrejo
Hombre que vuela

Episodios de la quinta temporada de Bob Esponja
Episodios de televisión de 2007